Мыт:

 Мыт — село Верхнеландеховского района Ивановской области. 
 Мыт — сперва место, где останавливались возы, лодки, позже название торговых и проезжих пошлин по суше и рекам. 
 Мыт — острая инфекционная болезнь лошадей, проявляющаяся гнойно-катаральным воспалением слизистой оболочки носоглотки и подчелюстных лимфатических узлов.